Estela do Guerreiro (galicisch für Kriegersstele) steht für folgende Denkmäler:

 Estela do Guerreiro de Castrelo do Val in der Provinz Ourense, Galicien, Spanien, siehe Kriegerstele von Castrelo do Val
 Estela do Guerreiro, anderer Name für Estela da Abóbada in Gomes Aires, Portugal 
 Estela de guerreiro (lusitano) de Zebros in (Idanha-a-Nova)